Гран-при Китая () — один из этапов чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые проведён в  году на новом автодроме в Шанхае. В первом Гран-при Китая одержал победу пилот Ferrari Рубенс Баррикелло.

История 
В июле 2002 года правительство Шанхая и ФИА подписали контракт на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Строительство международного автодрома Шанхая началось в 2003 году. Гран-при Китая проводился там ежегодно с  по  годы, Гран-при Китая 2019 года стал 1000-м этапом в истории Формулы-1. В  году проведение этапа, первоначально запланированного на 19 апреля, было отложено на неопределённый срок из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Победители

Лидеры по количеству побед

Гонщики

Команды

По годам

Гонки поддержки 
С 2004 года во время уик-энда в рамках Гран-при также проводятся гонки азиатской серии Формулы-БМВ и Суперкубка Порше, в 2008 году две гонки серии GP2 Asia, в 2009 году гонка Кубка Азии Aston Martin.

Примечания

Ссылки 
 Shanghai International Circuit

Китай